Cosson est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 

 Armand Cosson (né en 1943), historien français ;
 Arnaud Cosson (né en 1981), humoriste français ;
 Antoine Alexandre de Cosson (1766-1839), militaire français ;
 Charlotte-Catherine Cosson de La Cressonnière (1740-1813), poétesse et écrivain, sœur de Pierre-Charles Cosson ;
 Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889), botaniste français ;
 Gilles Cosson (né en 1937), écrivain français ;
 Gustave Cosson (1824-1896), photographe français ;
 Hélier Cosson (1897-1976), peintre et illustrateur français ;
 Jean-Michel Cosson (né en 1957), écrivain français ;
 Joseph Cosson (1832-1903), député de Meurthe-et-Moselle de 1876 à 1877 ;
 Michel Cosson (1931-2022), dirigeant français du sport automobile ;
 Philippe Cosson (né en 1953), producteur et réalisateur français ;
 Pierre-Charles Cosson (1737-1801), enseignant français ;
 Victor Cosson (1915-2009), cycliste français ;
 Yves Cosson (1919-2012), poète et universitaire français.

Hydronyme 
 Cosson, rivière française du bassin de la Loire (fleuve).

Toponymes 

 Crouy-sur-Cosson est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.
 Huisseau-sur-Cosson est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.
 Vannes-sur-Cosson est une commune française située dans le département de Loiret en région Centre-Val de Loire.

Zoologie 
 Un insecte du genre Cossonus.

Lien externe 
 
Patronyme breton
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France